Киискинен или Кийскинен () — финская фамилия, происходящая от слова Kiiski (ёрш). Известные носители:

 Киискинен, Калле (род. 1975) — финский кёрлингист.
 Киискинен, Катя (род. 1983) — финская кёрлингистка и тренер.
 Киискинен, Туомас (род. 1986) — финский хоккеист.